Тепеванес има више значења:

 Тепеванес (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Тепеванес (Дуранго), општина у савезној држави Дуранго у Мексику